Rádio MEC - emissora de rádio sediada no Rio de Janeiro, RJ, anteriormente Rádio Sociedade do Rio de Janeiro;
 Rádio Record - emissora de rádio sediada em São Paulo, SP, anteriormente Rádio Sociedade Record;
 Rádio Sociedade (Feira de Santana) - emissora de rádio sediada em Feira de Santana, Bahia;
 Rádio Sociedade da Bahia - emissora de rádio sediada em Salvador, Bahia;
 Rádio Sociedade Rio-Grandense - extinta emissora de rádio sediada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul;
 Sociedade FM - emissora de rádio sediada em Barra Mansa, Rio de Janeiro

Sociedade